Серге́й Константи́нович Всехсвя́тский (, Москва — 6 октября 1984, Москва) — советский .

Биография 
В 1925 году окончил Московский университет. В 1924—1935 годах работал в Астрофизическом институте, в 1935—1939 годах — сотрудник, заместитель директора Пулковской обсерватории, в 1939—1981 — профессор, заведующий кафедрой астрономии Киевского университета.

Основные научные работы относятся к физике комет, Солнца и солнечной активности, к проблемам космогонии. Разработал ряд вопросов механической теории комет, доказал быструю дезинтеграцию периодических комет. В 1932 году на новой основе развил гипотезу Ж. Л. Лагранжа о выбросах комет с поверхности планет и их спутников. В 1960 году высказал предположение о существовании кольца вокруг Юпитера, которое впоследствии (1979) было обнаружено американским космическим аппаратом «Вояджер-1». По результатам наблюдений солнечной короны во время затмений установил существование протяжённых корональных потоков (впоследствии названых «солнечным ветром»), вызывающих магнитные бури и возмущения в ионосфере Земли. В 1955 году совместно с учениками разработал динамическую теорию короны Солнца. В ряде работ отстаивал мнение о влиянии планет на развитие солнечной активности.

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Семья 
Двоюродные братья (по линии матери):
 Жданов, Андрей Александрович — партийный деятель
 Астапович, Игорь Станиславович — астроном

Награды и премии 
 Премия имени Ф. А. Бредихина АН СССР (1978) — за составление каталога абсолютных величин и физических характеристик комет
 Медаль Астрономического совета АН СССР «За обнаружение новых астрономических объектов» (1979);
 Медаль им. Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики СССР;
 Именем Всехсвятского названа малая планета 2721 Vsekhsvyatskij (первоначальное обозначение — 1973 SP2), открытая Н. С. Черных 22 сентября 1973 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Научные труды 
 «Физические характеристики комет» (1958) с серией дополнений (выходили до 1974), в том числе «Общий каталог абсолютных величин комет», включающий сведения для всех известных на тот момент кометных появлений;
 «Природа и происхождение комет и метеорного вещества» (1967);
 «Проблемы современной космогонии» (1969) (в соавторстве).

Примечания

Литература 
 

Сотрудники Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга
Сотрудники Пулковской обсерватории
Профессора Киевского университета
Лауреаты премии имени Ф. А. Бредихина по астрономии
Похороненные на Байковом кладбище